Фамилия:
 Жюль Дезейини (1868 — 1918) — французский селенограф

Топонимы:
 Дезейини  — кратер на видимой стороне Луны.